En Biologia:
 Un insecte hemípter de la família dels cicàdids, especialment l'espècie Cicada plebeja. Vegeu cigala (insecte).
 Cigala borda: un insecte ortòpter de la família dels locústids (Steropleurus Stali)
 Un crustaci decàpode palinur de la família dels escil·làrids. Vegeu cigala (crustaci).
 Cigala gran (Scyllarides latus)
 Cigala petita o cigaló (Scyllarus arctus)
 Al País Valencià, crustaci decàpode (Nephrops norvegicus), sinònim d'escamarlà.
 Un peix de la família dels cròmids (Chromis castanea) Vegeu cigala (peix)).
 Dos tipus de plantes de la família de les compostes:
 També anomenada pinya de Sant Joan, per la seva forma de pinya (Leuzea conifera)
 També anomenada cerverina (Catananche caerulea)
 Anatomia:
Penis (vulgarisme).